Władysław Bułhak (ur. 1898) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Władysław Bułhak (1898–1975) – sędzia Sądu Okręgowego w Nowogródku (1931–1939) i Elblągu (1945–1950)
 Władysław Bułhak (ur. 1965) – historyk, specjalista w zakresie historii polskiego wywiadu

Uwagi

Przypisy